Нереида може да се односи на следеће:
 Нереида (сателит), Нептунов сателит
 Нереида (митологија), личности из грчке митологије